Ja-3 (russisch Я-3) steht für:
 Jakowlew Ja-3, sowjetisches Flugzeug
 Ja-3 (Lastwagen), sowjetischer Lastwagen

JA3